Села:
 Чишки — Львівська область, Львівський район
 Чишки — Львівська область, Яворівський район

Див. також 
 Чішки